Trichoplusia significans är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1857. Trichoplusia significans ingår i släktet Trichoplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
significans